Das israelische Ministerium für Finanzen (, eigentlich ‚Amt des Schatzes‘) ist zuständig für die Planung und Umsetzung der israelischen Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Liste der Finanzminister von Israel

Stellvertretende Minister

Weblinks 
 Offizielle Website

Finanzen
Israels
Wirtschaftspolitik (Israel)
Organisation (Jerusalem)
Gegründet 1952